Uno-X (bedrijf), keten van tankstations
 Uno-X (vrouwenwielerploeg), vrouwenwielerploeg
 Uno-X Pro Cycling Team, mannenwielerploeg